Церковь Святого Иосифа — название нескольких церквей по всему миру, получивших своё имя в честь одного из .

Белоруссия 
Сортировка по городам, по алфавиту
 Церковь Святого Иосифа — в Воложине.
 Церковь Святого Иосифа Обручника — в Орше.
 Церковь Святого Иосифа — в Рубежевичах.

 Великобритания Сортировка по графствам, по алфавиту
  — в Брайтоне, Восточный Суссекс.
  — в Престоне, Ланкашир.
  — в Саутпорте, Мерсисайд.
  — в Доркинге, Суррей.

  — в Лондоне.

Другие страны 
''Сортировка по странам, по алфавиту
  — в Сараево, Босния и Герцеговина.
 Церковь Святого Иосифа — в Шанхае, Китай.
 Церковь Святого Иосифа — в Варшаве, Польша.
 Церковь Святого Иосифа Обручника — в Тюмени, Россия.
 Церковь Святого Иосифа — в Сингапуре.
  — в Фолл-Ривер, Массачусетс, США.
 Церковь Святого Иосифа — в Душанбе, Таджикистан.
 Церковь Святого Иосифа — в Малафу, Уоллис и Футуна, Франция.
 Церковь Святого Иосифа — в Мане, Франция.

См. также 
 
 
 Ораторий Святого Иосифа
 Костёл Святого Иосифа — в Николаеве, Украина.
 Базилика Святого Иосифа — в Л’Акуиле, Италия.
  — в Эдмонтоне, Альберта, Канада.
 Кирха Святого Йозефа в Понарте — в Калининграде, ныне не работает
  — на Филиппинах
 Церковь Успения Божией Матери и Святого Иосифа — в Варшаве, Польша.